Een verkeersweg:
 N843 (België)
 N843 (Frankrijk)
 N843 (Nederland), zie Provinciale weg 843

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing